Reserveligaen i fodbold 2010-11 var den første sæson i Reserveligaen i fodbold. Ligaen havde deltagelse af 17 hold, herunder alle Superligaholdenes reservehold og fem reservehold fra denne sæsons 1. divisionshold på et wildcard.

Turneringen blev vundet af Brøndby IF, som sikrede sig mesterskabet, da holdet på udebane besejrede FC København med 3-1 den 9. maj 2011, og som dermed vandt Reserveligaen for første gang. Andenpladsen gik til AaB, mens FC København endte på tredjepladsen.

Hold

Resultater 

Turneringen blev afviklet i to faser. Om efteråret spillede holdene i tre geografisk inddelte puljer med 5-6 hold: Øst, Vest og Nord. I hver pulje spillede de seks hold en dobbeltturnering alle-mod-alle. I forårsturneringen blev de 17 hold inddelt i tre nye puljer, pulje 1 og 2 med seks hold og pulje 3 med fem hold, som også spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. I pulje 1 spillede de to bedte hold fra hver efterårspulje om ligamesterskabet, mens nr. 3 og 4 i efterårspuljerne spillede i pulje 2 om placeringerne 7-12. Endelig måtte de hold, der endte på femte- eller sjettepladsen i efterårspuljerne, tage til takke med at spille foråret i pulje 3 om 13.- til 17.-pladsen.

Efterår

Pulje Nord

Pulje Vest

Pulje Øst

Efterår

Pulje 1

Pulje 2

Pulje 3

Kilder / eksterne henvisninger 
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2011 - Pulje 1
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2011 - Pulje 2
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2011 - Pulje 3
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2010 - Pulje Nord
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2010 - Pulje Vest
 DBU Turneringer & Resultater - Reserveligaen 2010 - Pulje Øst

Noter 

Fodboldsæson 2010-11
Fodboldturneringer i Danmark